Pagliero ist der Familienname folgender Personen:

 Juliano Pagliero (* 1984), italo-kanadischer Eishockeytorwart
 Marcello Pagliero (1907–1980), italienisch-französischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Schauspieler